Бару може да се односи на:

 Бару (Воклиз), насељено место у Француској, у департману Воклиз
 Бару (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара